Armée Centrafricaine Football Club é um clube de futebol da República Centro-Africana. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da República Centro-Africana